L'expression peut renvoyer aux pôles de compétitivité dans le cadre d'une déclinaison régionale des politiques publiques d'investissement pour l'innovation stratégie régionale d'innovation spécialisation intelligente.
 L'expression peut également désigner des pôles d'excellence scolaire résultants de formules ou d'activités d'excellence (sections sportives, classes musicales à horaires aménagés, ateliers de pratique artistique, partenariats avec un établissement supérieur, jumelage avec les institutions culturelles...) développées dans les établissements public locaux d'enseignement relevant de l'éducation prioritaire (circulaire ministérielle n° 2000-008 du 8-2-2000). V., également, le dispositif « Cordées de la réussite », de partenariat avec des établissements de l'enseignement supérieur, issu du plan « Espoir Banlieues » (circulaire inter-ministérielle du ).